Cincinnati Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Cincinnati Township du comté de Pike dans l'Illinois.
 Cincinnati Township du comté de Tazewell dans l'Illinois.
 Cincinnati Township du comté de Harrison dans l'Iowa.

Homonymie de townships